Марина Тихоненко (род. 27 июля 1971) – советская, российская конькобежка. Участница чемпионата России по конькобежному спорту в классическом многоборье (1992) и чемпионата СНГ по конькобежному спорту в спринтерском многоборье (1992).

Спортивные достижения

Чемпионаты СНГ, России

Ссылка 
 Информация о Марине Тихоненко на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft 

Персоналии по алфавиту
Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы России
Родившиеся 27 июля
Родившиеся в 1971 году